A Seleção Brasileira de Futebol participou de 11 jogos em 2008, sendo 5 amistosos e 6 pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2010. Foram 6 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 18 gols marcados e 8 gols sofridos, com saldo de 10 gols e média de 1,64 gol por partida.

O artilheiro do ano foi Luís Fabiano com 6 gols, seguido de Robinho com 5 gols e Adriano com 2. Os demais 5 gols foram marcados por 5 jogadores diferentes (Alexandre Pato, Diego, Elano, Kaká e Maicon).

Jogadores 
A seleção contou com 38 jogadores ao longo da temporada de 2008. Os jogadores que mais atuaram neste ano foram: Robinho (11 jogos), Josué e Julio César (ambos com 10 jogos) e Gilberto Silva, Luís Fabiano e Maicon (com 9 jogos cada). Por outro lado, 6 jogadores (Doni, Henrique, Hernanes, Leo Moura, Rafinha e Thiago Neves) atuaram em apenas um jogo e todos em jogos amistosos.

O goleiro que mais atuou foi Julio César que não esteve presente em apenas um jogo (amistoso), sendo substituído por Doni. Júlio sofreu 6 dos 10 gols marcados contra a Seleção nesta temporada, ficando com a média de 0,6 gol/partida.

O Brasil jogou com os seguintes jogadores durante o ano:

Jogos

Amistosos 
Esses foram os jogos amistosos:

Eliminatórias da Copa do Mundo de 2010

Ver também 
 Seleção Brasileira de Futebol
 Seleção Brasileira de Futebol Masculino nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008

Ligações externas 
 

Futebol de 2008 no Brasil
2008